Сан-Педро-де-Латарсе ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтес-Торосос. Занимает площадь 44,28 км². Население — 562 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 75 км.

Покровителем города считается святая дева де ла Инмакулада Консепсион.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web del pueblo (no oficial)
 Pueblos de Valladolid, San Pedro de Latarce

Муниципалитеты Вальядолида